Mike Dunn je lahko:

Mike Dunn (bejzbol) (rojen leta 1985), ameriški igralec bejzbola
Mike Dunn (snooker) (rojen leta 1971), angleški igralec snookerja